Tulbach steht für:

 Tulbach, Oberlaufname des Äpfelbachs (zum Landgraben, zur Weschnitz) auf der Gemarkung von Ritschweier, Stadt Weinheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Tulbach, andere Namensform des Nachnamens von Ryk Tulbagh (1699–1771), Gouverneur de Kapprovinz